Austria
 Thurn – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Lienz
 Thurn – przełęcz

 Osoby
 Henryk Maciej Thurn – czeski szlachcic
 Max Thurn – niemiecki dyrygent
 Valentin Thurn – niemiecki reżyser

 Inne
 Thurn und Taxis – ród
 Thurn und Valsassina – ród

 Zobacz też
 Im Thurn